Исмаил Омар Гелле (, , , род. 27 ноября 1946, Дыре-Дауа, Эфиопия) — второй президент Джибути с 8 мая 1999 года. Наследовал должность от своего дяди — Хасана Гуледа Аптидона.

Карьера 
Его семья переехала из Эфиопии в Джибути в 1960-е. Представитель народности Исса. Служил в полиции, после получения Джибути независимости в 1977 году назначен главой секретной службы. В апреле 1999 года его кандидатура как преемника Аптидона была выставлена на президентских выборах, и Гелле победил, получив 73 % голосов.

В декабре 2000 года сместил влиятельного главу полиции Ясина Ябе и подавил попытку мятежа полицейских сил. Ябе был приговорен к длительному сроку заключения.

В 2005 году переизбран, при отсутствии других кандидатов получив 100 %. После переизбрания неоднократно заявлял о том, что не имеет планов избираться на следующий срок, однако участвовал в выборах и в 2011, и в 2016 годах.

По конституции страны было разрешено избираться на пост  президента на 2 срока, однако в 2010 году Гелле убедил Национальное собрание Джибути внести поправки в Конституцию страны с целью позволить ему баллотироваться на третий срок. Это привело к большим протестам, начавшимся в 2010 году, подобно большому движению за демократию в арабских странах. Протесты были быстро подавлены. Оппозиционные партии бойкотировали выборы, потому что был выдвинут только один малоизвестный кандидат против действующего президента в бюллетене.  На следующих выборах в 2011 году, Гелле при присутствии других кандидатов, набрал более 80 % голосов. Агентство Хьюман Райтс Уотч решило, что вряд ли эти выборы можно назвать справедливыми, потому что лидеры оппозиции были заключены в тюрьму до проведения голосования. Весной 2016 года на очередных выборах он набрал более 85 % и вновь остался на этом посту.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Президенты Джибути
Действующие руководители государств
Политики XX века
Политики XXI века
Правители XX века
Правители XXI века
Президенты, вступившие в должность в 1999 году
Президенты, вступившие в должность в 2005 году
Президенты, вступившие в должность в 2011 году
Президенты, вступившие в должность в 2016 году
Президенты, вступившие в должность в 2021 году